Wangan Midnight peut désigner :

Wangan Midnight, une série de mangas ;
Wangan Midnight, une série de jeux vidéo adaptée du manga et créée par Namco :
 Wangan Midnight: Maximum Tune (Chihiro) ;
 Wangan Midnight: Maximum Tune 2 (Chihiro) ;
 Wangan Midnight: Maximum Tune 3 (N2) ;
 Wangan Midnight: Maximum Tune 3 DX (N2) ;
 Wangan Midnight: Maximum Tune 3 DX PLUS (N2) ;
 Wangan Midnight: Maximum Tune 4  (System ES1) ;
 Wangan Midnight: Maximum Tune 5 (System ES3).